A Primera Divisió de 2017-18, também conhecida como Lliga Multisegur Assegurances, e a 23ª temporada da elite do futebol de Andorra. A temporada começou em 17 de setembro de 2017 e terminará em 20 de maio de 2018. O atual campeão é o FC Santa Coloma, que na temporada anterior conquistou seu décimo primeiro título.

O campeão irá entrar na Fase Preliminar da Liga dos Campeões da UEFA de 2018-19 e o segundo colocado entrará na Fase Preliminar da Liga Europa da UEFA de 2018-19.